Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Korea Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl španělsko-rumunský pár Lara Arruabarrenová a Irina-Camelia Beguová, jehož členky nestartovaly společně. Arruabarrenová nastoupila se Slovinkou Andrejou Klepačovou v roli nejvýše nasazených tenistek. Spoluhráčkou Beguové se stala krajanka Ioana Raluca Olaruová, s níž skončila v semifinále na raketách nizozemsko-švédské formace Kiki Bertensová a Johanna Larssonová.

Vítězem čtyřhry se stal nejvýše nasazený pár složený ze Španělky Lary Arruabarrenové a Slovinky Andreji Klepačové, který ve finále zdolal nizozemsko-švédské turnajové dvojky Kiki Bertensovou a Johannu Larssonovou po vyrovnaném průběhu setů 2–6 a 6–3, až v superitebreaku poměrem míčů [10–6]. Obě šampionky tak získali premiérový společný titul z deblu, jenž pro Arruabarrenovou představoval páté turnajové vítězství ze čtyřhry na okruhu WTA a pro Klepačovou čtvrtou takovou deblovou trofej.

Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů.

Nasazení párů 
  'Lara Arruabarrenová /  Andreja Klepačová (vítězky)
  Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (finále)
  Irina-Camelia Beguová /  Ioana Raluca Olaruová (semifinále)
  Kimiko Dateová /  Kateřina Siniaková (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Korea Open
Sport v Jižní Koreji v roce 2015
WTA Tour 2015